El Torneig de Bad Homburg 2022, oficialment conegut com a Bad Homburg Open 2022, és una competició tennística jugada sobre gespa dins els WTA 250 de la WTA femení. La segona edició del torneig es va celebrar entre el 18 i el 25 de juny de 2022 al TC Bad Homburg de Bad Homburg, Alemanya.

La tennista francesa Caroline Garcia va guanyar el primer títol en tres anys sense disputar cap final individual.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

WTA Tour 2022
Competicions tennístiques a Alemanya
Esport a Hessen